1447 км, 1447-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1447 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги (Свердловская область, Красноуфимский район). Код: 259010.
 1447 км — наименование остановочного пункта Липовая Гора Свердловской железной дороги (Пермь) до октября 2021 года. Код: 761414.

Примечания